La Splendeur des Amberson peut désigner :
 La Splendeur des Amberson, roman de l'écrivain Booth Tarkington paru en 1918,
 La Splendeur des Amberson, film d'Orson Welles adapté du roman précédent et sorti en 1942.